Корвет «Витязь»:
 «Витязь» — корвет, 1854 год.
 «Витязь» (1862—1895) — парусно-винтовой корвет, доставивший в 1871 г. Николая Миклухо-Маклая на Новую Гвинею.
 «Витязь» (1884—1893) — парусно-винтовой корвет, совершивший в 1886—1889 гг. кругосветное плавание.